Edda steht für:

 Edda bzw. „Lieder-Edda“, Sammlung altnordischer Götter- und Heldenlieder
 Snorra-Edda, auch „Prosa-Edda“, dichtungstheoretisches Handbuch in Prosa
 Edda-Fries, im 19. Jahrhundert geschaffenes Monumentalwerk des Bildhauers Wilhelm Engelhard, 1956 vernichtet
 Edda (Vorname), weiblicher Vorname
 Edda (Filmpreis), isländischer Film- und Fernsehpreis
 Edda (Oper), Oper von Carl Martin Reinthaler
 (673) Edda, Asteroid des Hauptgürtels
 Edda (Mops)
 Edda Hill, Hügel auf der Insel Südgeorgien
 Edda, ungarische Rock-Band, siehe Edda Művek
 Das Eiserne Buch Deutschen Adels Deutscher Art, ein genealogisches Nachschlagewerk

Siehe auch:
 EDA